Endoxylina — рід грибів. Назва вперше опублікована 1892 року.

Класифікація 
До роду Endoxylina відносять 20 видів:

Примітки

Джерела 
 Romell, L. 1892. Nagra ord om Sphaeria astroidea, eutypa, leioplaca, lata, polycocca, aspera och Bertia collapsa. Botaniska Notiser. 1892:170-178 - P.173

Роди грибів
Сордаріоміцети